Гриктаун () — греческий квартал или район города.
 Гриктаун (Балтимор).
 Гриктаун (Детройт).